Franca kan syfta på följande:
 Franca (växter), ett släkte frankeniaväxter

Geografi

Brasilien 

 Franca, stad och kommun, São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar